Hundertmorgen bezeichnet

 Hundertmorgen (Reinheim), Weiler im Ortsteil Ueberau der Gemeinde Reinheim, Hessen
 Großsiedlung Hundertmorgen, historischer Name von Birkenheide, Rheinland-Pfalz
 Hundertmorgen oder Hundertmark, vor 1920 deutscher Name für Stotince, heute Teil von Ihľany, Ostslowakei
 die Flur Hundertmorgen in der rheinhessischen Gemeinde Sörgenloch, Landkreis Mainz-Bingen, Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 Hundert-Morgen-Wald